Michelon – cognome italiano
 Elio Michelon – allenatore di rugby a 15 e rugbista a 15 italiano
 Giuliano Michelon – ciclista su strada italiano